Чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд 2007 стал 16-м розыгрышем чемпионата мира по футболу среди молодёжных команд и был проведен с 30 июня по 22 июля 2007 года в Канаде.

Победителем стала сборная Аргентины, обыгравшая в финале сборную Чехии со счётом 2-1. Для сборной Аргентины это стало 6-й победой в молодёжных чемпионатах мира. «Золотую бутсу» — приз лучшему бомбардиру турнира — получил нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро, забивший 6 голов. Он же получил приз лучшему игроку турнира — «Золотой мяч». Сборная Японии получила приз за честную игру — FIFA Fair-Play Award.

В турнире принимали участие 24 команды из 6 конфедераций, входящих в ФИФА. Сборная Канады попала на турнир автоматически на правах хозяина, в то время как остальные команды отобрались через свои континентальные молодёжные турниры.

Турнир прошёл в различных городах Канады — Торонто, Оттаве и Монреале в восточной и Виктории, Бернаби и Эдмонтоне в западной частях страны.

Стадионы

Отбор 
Канада автоматически получила место в финальном турнире как хозяин, остальные 23 команды проходили отбор в своих соответствующих континентальных турнирах:

 1.Команды, дебютирующие на турнире.

Составы 

Каждая из 24 сборных представила список из 21 игрока. В турнире имели право принимать участие игроки, родившиеся после 1 января 1984 года.

Групповой этап 
Жеребьёвка группового этапа прошла 3 марта 2007 в Торонто, Канада. 24 команды были поделены на 6 групп по 4 команды. В 1/16 финала попали команды, занявшие 1 и 2 места в своих группах, и 4 команды, набравшие наибольшее количество очков среди команд, занявших 3 места.

Для матчей в Монреале, Оттаве и Торонто дано Восточное дневное время (UTC-4), для матчей в Эдмонтоне — Горное дневное время (UTC-6), для матчей в Виктории и Бернаби — Тихоокеанское дневное время (UTC-7)

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Сводная таблица команд, занявших третьи места

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры 
6 мячей
  Серхио Агуэро

5 мячей
  Адриан Лопес Альварес

4 мяча

  Максимилиано Моралес
  Джози Алтидор

3 мяча

  Анхель Ди Мария
  Эрвин Хоффер
  Алешандре Пато
  Мартин Фенин
  Любош Калоуда
  Джовани Дос Сантос
  Давид Янчик
  Фредди Аду
  Дэнни Шетела

2 мяча

  Мауро Сарате
  Рубин Окоти
  Леандро Лима
  Хайме Грондона
  Маурисио Исла
  Николас Медина
  Артуро Видаль
  Усман Яллоу
  Ясухито Морисима
  Абдулла Диб
  Пабло Баррера
  Эзекьель Бала
  Бруну Гама
  Шин Ён Рок
  Хуан Мата
  Эдинсон Кавани
  Луис Суарес
  Роджерс Кола

1 мяч

  Клаудио Якоб
  Себастьян Прёдль
  Амарал
  Карлос Кармона
  Ханс Мартинес
  Алексис Санчес
  Матиас Видангосси
  Франшель Ибара
  Грасиа Якума
  Эрмежеа Нгакоссо
  Пабло Эррера
  Хонатан Макдональд
  Ондржей Кудела
  Якуб Мареш
  Томаш Мичола
  Марек Стржештик
  Пьер Гомез
  Кенни Мансалли
  Дзюн Аояма
  Томоаки Макино
  Атому Танака
  Цукаса Умэсаки
  Лоай Омран
  Кристиан Бермудес
  Омар Эспарса
  Хавьер Эрнандес Балькасар
  Эктор Морено
  Осмар Марес
  Джек Пелтер
  Чуквума Акабуэзе
  Элдерсон Эчиеджиле
  Браун Идейе
  Ким Гым Иль
  Кван Ик Джон
  Нельсон Бараона
  Гжегож Крыховяк
  Виторину Антунеш
  Фелисиану Кондессу
  Росс Кэмпбелл
  Марк Рейнольдс
  Ли Сан Хо
  Шим Ён Сун
  Маркитос
  Альберто Буэно
  Диего Капель
  Хави Гарсия
  Жерар Пике
  Марио Суарес Мата
  Майкл Брэдли
  Клиффорд Муленга
  Уильям Нджобву
  Фвайо Тембо

1 гол в свои ворота
  Матиас Кардасио (в игре против США)

Ссылки 
 Турнир на официальном сайте ФИФА 

Международные соревнования по футболу в Канаде
Чемпионаты мира по футболу среди молодёжных команд
2007 год в футболе
Спорт в Канаде в 2007 году
Июль 2007 года